Abderrazak Hamdallah (Safi, 17 december 1990) is een Marokkaans profvoetballer die doorgaans als spits speelt. Hij debuteerde in 2012 voor het  Marokkaans voetbalelftal.

Carrière
Hamdallah begon in 2010 zijn profloopbaan bij Olympique Safi op het hoogst Marokkaanse voetbal niveau.

Op 14 februari 2013 werd bevestigd dat Hamdallah bij het Noorse Aalesunds FK had getekend, met de transfer zou 1 miljoen euro gemoeid zijn (circa 7,8 miljoen Noorse Kronen), daarmee is hij de clubs duurste transfer tot op heden. Hij maakte zijn debuut op 1 april 2013 in de wedstrijd met Sandness Ulf. Op 13 mei 2013 scoorde hij zijn eerste hattrick in de gewonnen wedstrijd tegen Lillestrøm SK 7-1.

In februari 2014 werd Hamdallah voor circa 4,5 miljoen euro (circa 33 miljoen Noorse kronen) verkocht aan de Chineese club Guangzhou Evergrande, en werd daarmee de duurste uitgaande transfer ooit.

Externe link
Eurosport profiel

Marokkaans voetballer